Indonesië
 Kawedanan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Kawedanan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java